Villa Giulia bezeichnet:
 eine Villa in Rom, siehe Villa Giulia (Rom)
 einen Park in Palermo, siehe Villa Giulia (Palermo)